Les Feixes de Solom són unes antigues feixes de conreu, actualment abandonades, del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà.

Estan situades al nord-oest de la Masia Gurdem, a ponent de Cal Gurdem Vell, al sud de la Rebollera i al nord del Canal del Gurdem. Forma part de la carena que inclou, de sud-oest a nord-est, el Cap de les Llenes, el Coll de Vacamina, la Rebollera i el Bony de Calama, en el seu vessant sud-oriental.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, una feixa era originalment una faixa llarga de terra, que ha estès el seu significat a una faixa o cinyell rocós en un pendent de muntanya. En aquest cas, però es tracta de la primera accepció: feixes llargues de terra. La segona part del topònim, de Solom indiquen la pertinença d'aquestes feixes.

Referències

Bibliografia 
 COROMINES, Joan. "Feixa, Feixana, Feixanc". A Onomasticon Cataloniae. IV D-J. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", 1995. .

Enllaços externs 
 Les Feixes de Solom en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Solom